Odins Raben

ist der Titel eines Spiels von Thorsten Gimmler, siehe Odins Raben
bezeichnen in der nordischen Mythologie die beiden Raben Odins, Hugin und Munin
war der Filmtitel des isländischen Wikingerfilms Der Flug des Raben (1984) in der DDR